In het Verenigd Koninkrijk:
 King's College (Cambridge)
 King's College London

In de Verenigde Staten:
 King College, in Bristol, Tennessee
 King's College (North Carolina), in Charlotte, North Carolina
 King's College (Pennsylvania) in Wilkes-Barre, Pennsylvania
 The King's College and Seminary, in Los Angeles
 The King's College (New York)

In Nigeria:
 King's College (Lagos)